Stazione di Macherio-Canonica, sulla linea Monza-Molteno-Lecco
 Stazione di Macherio-Sovico, sulla linea Seregno-Bergamo